Tortorella bezeichnet:
 Tortorella, italienische Gemeinde in der Provinz Salerno

Folgende Personen tragen den Familiennamen Tortorella:
 Aldo Tortorella (* 1926), italienischer Politiker
 Chiara Tortorella (* 1982), italienische Schauspielerin
 Cino Tortorella (1927–2017), italienischer TV-Moderator
 John Tortorella (* 1958), US-amerikanischer Eishockeystürmer und -trainer
 Nico Tortorella (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler